Николай Григорьевич Дмитриев-Байцуров (Байцуров) (1848—?) — начальник Ижевского оружейного и сталелитейного завода и Сестрорецкого оружейного завода, генерал-лейтенант.

Биография 
Потомственный дворянин, уроженец Владимирской губернии, православного вероисповедания. Общее и военное образование получил в 1-м Московском кадетском корпусе. Затем проходил обучение в Александровском военном училище  (1865—1867), по окончании которого был направлен в Михайловское артиллерийское училище. По окончании Михайловского артиллерийского училища с 1868 года проходил службу во 2-й резервной артиллерийской бригаде (1868—1870). В 1870 году поступил в Михайловскую артиллерийскую академию, которую закончил в 1873 по первому разряду.

С 1873 по 1882 годы проходил службу на Тульском оружейном заводе в должностях: помощник начальника мастерской и начальник мастерской. В эти годы состоялось его знакомство с известным российским предпринимателем и меценатом Федором Григорьевичем Гилленшмидтом.
Н. Г. Дмитриев-Байцуров, предложил Гилленшмидту построить в Туле чугунолитейный завод и создать акционерное общество «Центрально-Российское товарищество земледельческих машин, орудий и изделий из ковкого чугуна», что и было сделано в 1879 году.
Совместное предприятие, прозванное народом «байцуровским» и впоследствии ставшее Тульским машиностроительным заводом, имевшее литейное, плуговое отделения и отделение ремонта земледельческих машин, приносило компаньонам солидные прибыли. Эти деньги позволили Гилленшмидту в 1880 году выиграть конкурс на право построить первый в России частный патронный завод. Видимо в этот период Н. Г. Дмитриев-Байцуров принял решение оставить службу в армии и заняться сугубо предпринимательской деятельностью.
В 1882 году он был уволен в запас, а в 1885 году в отставку.
Пребывая в запасе и отставке, он занимался и общественной деятельностью в Туле. Несколько лет избирался гласным Тульской городской Думы, гласным от города Тулы в Тульском уездном земском собрании, членом Тульского губернского податного присутствия и даже Почётным мировым судьёй Тульского уезда.

Высочайшим приказом о чинах военных от 19 декабря 1890 года подполковник Н. Г. Дмитриев-Байцуров был «определен в службу» с назначением членом приёмной комиссии при Тульском частном патронном заводе с одновременным назначением совещательным членом артиллерийского комитета Главного артиллерийского управления. А уже через три дня (22 декабря 1890 г.) на основании предписания Главного артиллерийского управления он был откомандирован на Сестрорецкий оружейный завод исполняющим должность помощника начальника завода, с оставлением в штате Тульского частного патронного завода на указанной должности. Некоторое время, с февраля по май 1894 года, он исполнял должность начальника Сестрорецкого завода.

В дальнейшем его служба, вплоть до выхода в отставку в 1912 году, прошла на всех трёх оружейных заводах Российской Империи — Тульском, Ижевском и Сестрорецком. Двумя последними из указанных заводов он руководил в будущем. 
В мае 1894 года он был переведен на Императорский Тульский оружейный завод председателем приёмной комиссии — структурным подразделением, учреждённым на заводе для проверки и приёма изготавливаемого оружия.  
В 1898 году он был назначен «исправляющим должность» начальника Ижевского оружейного и сталелитейного завода. На этой должности он пробыл четыре года. Проявлял большую заботу о рабочих. Оставил о себе хорошие воспоминания в Ижевске и считался одним из лучших руководителей Ижевского оружейного завода.  В 1902 году скоропостижно скончался выдающийся русский оружейник, изобретатель знаменитой трёхлинейной винтовки образца 1891 года, начальник Сестрорецкого оружейного завода генерал-майор Сергей Иванович Мосин. Вряд ли в Военном ведомстве сомневались в том, чья кандидатура более всего подходит на пост начальника завода. Соратник и единомышленник легендарного изобретателя Н. Г. Дмитриев-Байцуров имел огромный опыт руководства не только структурными подразделениями военных заводов, но и самими заводами, в совершенстве знал изготавливаемое этими предприятиями оружие. В течение 10 лет он возглавлял Сестрорецкий оружейный завод, на котором также оставил о себе хорошую память. 
Высочайшим приказом от 6 июля 1912 года был уволен «от службы по домашним обстоятельствам с мундиром и пенсиею». Проживал в своём имении, находящимся в селе Прудное Басовской волости Тульского уезда. В «Памятной книжке Тульской губернии» за 1916 год отмечено, что он является членом Тульского общества сельского хозяйства. В июне 1918 года он подал прошение на имя начальника Тульского оружейного завода, в котором сообщал о своём тяжёлом материальном положении, а также больной нетрудоспособной дочери и просил «дать службу по вольному найму». В следующем месяце Военно-технический комитет МВО при Комиссариате по военным делам сообщил начальнику ТОЗ, что Дмитриев-Байцуров взят на учёт как инженер-технолог: 

«В настоящее время в распоряжении Комитета свободных мест не имеется, но при первой возможности упомянутому Дмитриеву-Байцурову, как имеющему большую практику, будет предоставлена служба».
 
О дальнейшей судьбе Николая Григорьевича Дмитрия-Байцурова ничего неизвестно.

Жена Софья Ивановна (Гринёва), уроженка Тульской губернии. Две дочери. Дата и место смерти Н. Г. Дмитриева-Байцурова неизвестны. Предположительно, умер в Туле.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й ст., 1874 г.
 Орден Святой Анны 3-й ст., 1880 г.
 Орден Святого Станислава 2-й ст., 1898 г.
 Орден Святого Владимира 3-й ст., 1905 г.
 Орден Святого Станислава 1-й ст., 1908 г.
 Орден Святого Александра 4-й ст. (Болгария), 1883 г.
 Нагрудный знак «В память 50-летнего состояния великого князя Михаила Николаевича в должности генерал-фельдцейхмейстера», 1906 г.
 Нагрудный знак «В память 200-летнего юбилея основания Императорского Тульского оружейного завода императором Петром I Великим», 1912 г.

Производство в чинах 
 Подпоручик, 1868 г.
 Поручик, 1870 г.
 Штабс-капитан, 1872 г.
 Поручик гвардейский, 1874 г.
 Штабс-капитан гвардейской пешей артиллерии, 1875 г.
 Капитан гвардейской пешей артиллерии, 1878 г.
 Полковник, 1894 г.
 Генерал-майор, 1902 г.
 Генерал-лейтенант, 1910 г.

Примечания

Литература 
 «Полный послужной список помощника начальника мастерской поручика Дмитриева-Байцурова за 1874 год». Государственный архив Тульской области. Фонд № 187 «Тульский оружейный завод», опись  № 1, дело № 9702 «Полные послужные списки Генералам, Штаб и Обер офицерам Тульскаго оружейнаго завода за 1874 год».
 Высочайший приказ о чинах военных. — Военная типография, Санкт-Петербург, 1912 г.
 Списки генералам по старшинству. — Военная типография, Санкт-Петербург, 1902—1912 гг.
 Списки полковникам по старшинству. — Военная типография, Санкт-Петербург, 1894—1901 гг.
 Памятные книжки Тульской губернии. — Типография Губернского правления, Тула, 1873—1917 гг.

Ссылки 
 Российская национальная библиотека
 Александровское военное училище, 1863-1901
 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона
 Тульский оружейный завод. Официальный сайт
 Тульский патронный завод
 Тульский государственный музей оружия. Официальный сайт
 Государственный архив Тульской области. Официальный сайт
 Юристы Тульской губернии, 2-я половина XIX в.
 Антология форменной одежды частей Российской армии
 Русская Императорская армия
 Военная энциклопедия (Сытин, 1911—1915)
 Русский биографический словарь

Выпускники Первого Московского кадетского корпуса
Выпускники Михайловского артиллерийского училища
Выпускники Михайловской артиллерийской академии
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Начальники Ижевского оружейного завода
Персоналии:Тульский оружейный завод
Персоналии:Тульский машиностроительный завод
Персоналии:Ижевский машиностроительный завод